Guittone Sinibaldi, connu sous le nom de Cino da Pistoia (1270-1336), célèbre jurisconsulte et poète italien du Moyen Âge.
 Bartolo Sinibaldi (v. 1469-v. 1535), peintre italien de la Renaissance
  (1913-2006), coureur cycliste américain d'origine italienne, ayant participé aux Jeux olympiques de 1932 et 1936
 Trois frères, tous trois footballeurs :
 Noël Sinibaldi (1920-2003), joueur et entraîneur de football français, d'origine corse
 Paul Sinibaldi (1921-2018), joueur de football français, d'origine corse, gardien de but du Stade de Reims de 1948 à 1956
 Pierre Sinibaldi (1924-2012), joueur et entraîneur de football français, d'origine corse
 Marino Sinibaldi (1954-), journaliste et critique littéraire italien